А́льфред Г. Фа́рмен (; родился в апреле 1869 года, Бирмингем, Англия), более известный как Альф Фа́рмен () — английский футболист, нападающий. Выступал за клубы «Бирмингем Экселсайор», «Астон Вилла» и «Болтон Уондерерс». В сентябре 1889 года перешёл из «Болтона» в клуб «Ньютон Хит» (ныне известен под названием «Манчестер Юнайтед»), который начал своё выступление в только что организованном Футбольном альянсе. Фармен дебютировал за «Ньютон» 9 ноября 1889 года в матче против «Лонг Итон Рейнджерс». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «язычников», при этом Альф забил один из голов. Нападающий выступал за «Ньютон Хит» до 1895 года, проведя за клуб в общей сложности 121 матч и забив 53 гола.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на united.no
 Профиль на bebo.com
 Профиль на manutd.dk
 Профиль на mufcinfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Персоналии, чья дата смерти не установлена